У статті зібрано українські соцмережі, що діють в 2022 році. Список охоплює лише ті соцмережі, які працюють у 2022 році. А також рейтинг веб сайтів Alexa (може належати до різних часових дат).

Діють 

 
Списки:Економіка України